Emmerson ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Emmerson (* 1963), britischer Rechtsanwalt
 Henry Emmerson (1853–1914), kanadischer Politiker
 Jill Emmerson (* 1942), australische Tennisspielerin
 Louis Lincoln Emmerson (1863–1941), US-amerikanischer Politiker
 Simon Emmerson (1956–2023), britischer Gitarrist und Musikproduzent

Siehe auch:

 Emerson